Aline est le titre de plusieurs films :
 Aline (film, 1967), de François Weyergans ;
 Aline (film, 1992), de Carole Laganiere ;
 Aline (film, 2020), de Valérie Lemercier.